Cieki w Polsce
 Piekielny Potok – potok, dopływ Ponikwy
 Piekielny Potok – potok, dopływ Ślęzy

Przypisy